Hay dos municipios de Swift Creek en Estados Unidos, ambos en el estado de Carolina del Norte:

 el municipio de Swift Creek, en el condado de Pitt;
 el municipio de Swift Creek, en el condado de Wake.